Га́рда (Лаго-ди-Гарда, , устар. Бенакское озеро ) — самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения. Лежит на высоте 65 м.

Размеры 
Длина озера составляет 54 км, ширина — от 3 до 16,7 км. Площадь водной поверхности — 370 км². Наибольшая глубина — 346 м, средняя — 136. Озеро судоходно.

Гидрология 
Озеро относится к бассейну реки По. Из Гарды вытекает река Минчо (левый приток По), впадают реки Сарка и Ариль (считается самой короткой рекой в Италии).. Площадь бассейна составляет 2260 км².

Описание 

Котловина Гарды является тектонической впадиной, обработанной плейстоценовыми концевыми ледниками. Северная, узкая и длинная часть озера напоминает фьорд при высотах обрамляющих её хребтов до 2000 м, южная — более широкая, сложена моренными отложениями. Гарда укрыта от холодных ветров, и его прибрежная зона отличается пышной растительностью средиземноморского типа. Самый большой остров на озере — Гарда. Из рыб распространены итальянская форель, кумжа, голавль, карп, речной угорь, налим, треска, щука, речной окунь и линь.

Климат 
Климат средиземноморский, с чертами горного. Средние температуры января — 3—4 °C, июля — 23—24 °C. Осадков до 1100 миллиметров в год. Температура воды в озере в сентябре 21 °C.

Туризм 

Благодаря тому, что озеро Гарда расположено между большими туристическими центрами Миланом и Венецией, на его берегах зачастую проводятся различные шоу и показы мод известных кутюрье.

По берегам озера расположены многочисленные курорты: Гарда, Сирмионе, Дезенцано-дель-Гарда, Бардолино, Мальчезине, Рива-дель-Гарда и др.

На озере находится крупнейший парк детских развлечений Италии — Гардаленд, океанариум Seaworld, аквапарк Canevaworld, парк развлечений Мувиленд, имение итальянского писателя Габриеля д’Аннунцио. Развиты судоходство, рыбная ловля, туризм.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 G. Borelli, Un lago, una civiltà: il Garda, Verona, Banca popolare di Verona, 1983.
 Edizioni d’Arte Lettore, Lago di Garda, Si.Be Group, Verona, 2004.

Ссылки 
 
 

Бассейн По
Озёра Ломбардии
Озёра области Венеция
Озёра Трентино-Альто-Адидже